Fenollet, municipi de a la comarca occitana de la Fenolleda
 castell de Fenollet
 Fenollet (Sant Bartomeu del Grau), mas al municipi de Sant Bartomeu del Grau (Osona)
 Fenollet (llinatge), llinatge medieval i vescomtes d'Illa